Намка:
 Намка — «пространство», основа, опора для всего сущего в буддизме.
 Намка () — община в уезде Лак, провинция Даклак, Вьетнам.